RIP ou R.I.P. podem referir-se a:
Raster Image Processor
Requiescat in pace - locução latina que significa "(que ele/ela) repouse em paz". Em inglês, o termo utilizado é "rest in peace".
Proteínas inativadoras de ribossomos - (em inglês: "ribosome-inactivating protein") grupo de proteínas que se ligam aos ribossomos e impedem a síntese de proteínas.
 Routing Information Protocol

Música 
R.I.P. - álbum da banda suíça Coroner
R.I.P. (canção) - da cantora  Rita Ora